В одиночному розряді тенісного турніру US Indoors 1985, який проходив в рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1985, Гана Мандлікова здобула титул, у фіналі перемігши Катаріну Ліндквіст 6–3, 7–5.

Сіяні гравчині 

  Мартіна Навратілова (півфінал)
  Венді Тернбулл (чвертьфінал)
  Пем Шрайвер (чвертьфінал)
  Гана Мандлікова (переможниця)

 Карлінг Бассетт (2-ге коло)
 Катаріна Ліндквіст (фінал)
 Андреа Темешварі (1-ше коло)
 Барбара Поттер (1-ше коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

US Indoors